Schulte kan som auktorsförkortning betyda:

 Adolf Schulte
 James A. Schulte II
 Rainer Schulte

Robotskapade auktorsförkortningar